Балики — родина заможних київських міщан, відома у XVI—XVII ст.

Балики — село, в гміні Новоґруд Ломжинського повіту Підляського воєводства